Existuje více významů jména Alexa:

Alexa jako křestní jméno
Alexa je ženské, ale vzácně také mužské křestní jméno, jde o variantu či domáckou podobu jmen Alexandr a Alexandra. Mezi nejvýznamnější nositele jména Alexa patří:
 Alexa Bliss – americká profesionální wrestlerka
 Alexa Bokšay – ukrajinský fotbalista
 Alexa Chung – americká modelka
 Alexa Davalos – americká herečka
 Alexa Glatch – americká tenistka
 Alexa Guarachi – chilská tenistka
 Alexa PenaVega – americká zpěvačka

Alexa jako příjmení
 Jaroslav Alexa – československý atlet
 Zdeněk Alexa – český architekt a vysokoškolský profesor

Jiné významy
 Amazon Alexa – virtuální asistent společnosti Amazon
 Alexa Internet – sesterský projekt serveru Amazon.com
 Alexa a Katie – americký sitcom
 Alexa (rod) – rod motýlokvětých rostlin